

Могойтуй — селище міського типу, районний центр, Забайкальський край
 Могойтуй — село, Акшинський район, Забайкальський край